Az avatár a következőket jelentheti:
valóságostól eltérő, a használó igénye szerint kialakított megjelenési forma, virtuális személy

Vallás 
 A hinduizmusban az avatára egy isten alászállása, testet öltése a földön.

Filmek 
 Avatar (2004) – Jian Hong Kuo filmje
 Avatár – Aang legendája / Avatar: Aang legendája (2005-2008) – amerikai televíziós sorozat
 Avatar (2008) – James Pickles filmje
 Avatar (2009) – James Cameron sci-fi filmje

Rajzfilmsorozatok
Avatár – Aang legendájaKorra legendája

Számítástechnika 
 Videójátékok esetén a játékos által a játék kezdetén kiválasztott és a későbbiek során általa irányított játékbeli karakter, amelynek megjelenését a játékos módosíthatja (kinézet, öltözék, felszerelés stb.). Többszereplős játékokban a többi játékos számára is ez az avatár jelenik meg.
 Internetes fórumokon egy kis méretű kép a felhasználók azonosításának megkönnyítésére, amelyet a felhasználó magának állít be profilján. Általában a tag hozzászólásai mellett jelenik meg, ezzel jelképezve magát a személyt.